

Toponyme 

 Cissé, une commune française de la Vienne en France ;
 Cissé, une commune du département de Barani au Burkina Faso ;
 Cissé, une commune du département de Pobé-Mengao au Burkina Faso ;
 Cissé-Yarcé, une commune du département de Dapélogo au Burkina Faso.

Patronyme 
Cissé est un patronyme soninke, courant au Mali, au Sénégal, en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et en Gambie (où il est parfois rendu par le terme Ceesay).

 Abdoulaye Cissé (1983-), footballeur burkinabé originaire de Côte d'Ivoire ;
 Abdourahmane Cissé (1981-), homme politique ivoirien ;
 Abou Cissé (1969-), footballeur ivoirien ;
 Aïchatou Cissé, femme politique malienne ;
 Aïssata Cissé (1945-2020), journaliste malienne ;
 Aïssatou Cissé (197?-), femme de lettres sénégalaise ;
 Aliou Cissé (1976-), footballeur sénégalais ;
 Alioune Badara Cissé (1958-2021), homme politique sénégalais ;
 Amadou Cissé (1960-), homme politique malien ;
 Amadou Boubacar Cissé (1940-), homme politique nigérien ;
 Aminata Diaw Cissé (1959-2017), philosophe sénégalaise ;
 Babacar Cissé (1975-), joueur sénégalais de basketball ;
 Cheikou Cissé (1890-1933), tirailleur ;
 Django Cissé (1945-), photographe malien ;
 Djibril Cissé (1981-), footballeur français ;
 Édouard Cissé (1978-), footballeur français ;
 Fatim Cissé (1983-), entrepreneure ivoirienne ;
 Hadja Cissé (1991-), handballeuse sénégalaise ;
 Haïdara Aïchata Alassane Cissé (1958-), femme politique malienne ;
 Harouna Cissé (1957-), homme politique malien ;
 
 Ibrahima Cissé (1994-), footballeur guinéen ;
 Jeanne Martin Cissé (1926-2017), femme politique guinéenne ;
 Jonas Cissé (1940-), judoka sénégalais ;
 Kadiatou Cissé ou Keyla K (? - ), activiste et musicienne guinéenne ;
 Kalifa Cissé (1984-), footballeur malien ;
 Koumba Cissé (1991-), handballeuse française ;
 Lamine Cissé (1939-2019), général sénégalais ;
 Madior Cissé (1919-2007), érudit et chef religieux musulman de la confrérie tidjane du Sénégal ;
 Madior Goumbo Cissé (1848-1893), érudit musulman de la confrérie ;qadiriyya du Sénégal ;
 Madjiguène Cissé (1951-), militante sénégalaise ;
  ;
 Mamour Cissé (1957-), homme politique sénégalais ;
 Mangué Cissé (1945-2009), ancien footballeur ivoirien et père de Djibril Cissé ;
 Mariama Cissé, taekwondoïste ivoirienne ;
 Massata Cissé (1961-), conductrice de poids-lourds burkinabée ;
 Morlaye Cissé (1983-), footballeur guinéen ;
 Moussa Cissé (1984-), taekwondoïste français ;
 Nadège Cissé (1997-), footballeuse ivoirienne ;
 Ndeye Codou Cissé, karatéka sénégalaise ;
 Papis Cissé (1983-), champion de lutte sénégalaise ;
 Papiss Cissé (1985-), footballeur sénégalais ;
 Sekou Cissé, (1985-), footballeur ivoirien ;
 Soly Cissé (1969-), peintre sénégalais ;
 Souarata Cissé (1986-), basketteur français ;
 Souleymane Cissé (1940-), cinéaste malien ;
 Soumaïla Cissé (1949-2020), homme politique malien ;
 Youssouf Tata Cissé (1935-2013), ethnologue et historien malien.

Patronyme africain